Ce nom fait référence à plusieurs personnalités connues:
 Diego Rodríguez est un footballeur uruguayen jouant actuellement dans l'équipe italienne Bologne FC 1909
 Diogo Rodrigues est un navigateur portugais du ;
 Diego Rodriguez Lucero inquisiteur de Cordoue de 1499 à 1507
 Diego Rodriguez est un acteur pornographique.